The Scarlet Letter (livro), o livro de Nathaniel Hawthorne
 The Scarlet Letter (1926), filme com Lilian Gish (1926)
 The Scarlet Letter (1995), filme com Demi Moore (1995)

Desambiguações de artes